SIM – ang. Subscriber Identity Module – moduł identyfikacji abonenta, karta w telefonie komórkowym
 SIM – jeden z pierwszych polskich producentów cyfrowych rejestratorów rozmów z Lublina
 SIM – (ang. Space Interferometry Mission) – misja kosmiczna NASA
 Single IP Management
 SIM – System Informacji Miejskiej
 SIM – System Informacji Medycznej